Baumhof ist der Ortsname von

 Baumhof (Eitorf), Ortsteil der Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Baumhof (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Baumhof (Schmidmühlen), Ortsteil des Marktes Schmidmühlen, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Baumhof (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Baumhof ist der Name von:
 Marco Baumhof (* 1976), deutscher Filmeditor